Zoia – variante slava del nome proprio di persona Zoe.
Zoia – forma dialettale del nome proprio di persona Gioia.
Norman Zoia – artista e paroliere italiano.